«Весёлая вдова» (, ):

 Весёлая вдова (фильм, 1918) «A víg özvegy» — фильм Майкла Кёртиса.
 Весёлая вдова (фильм, 1925) / «The Merry Widow» — фильм Эриха фон Штрогейма
 Весёлая вдова (фильм, 1934) / «The Merry Widow» — Эрнст Любич
 Весёлая вдова (фильм, 1952) / «The Merry Widow» — Кёртис Бернхардт
 Весёлая вдова (фильм, 1958) (TV) «The Merry Widow» — Чарльз Хикмен
 Весёлая вдова (фильм, 1962) «Die lustige Witwe» — Вернер Якобс
 Ганна Главари (TV) — фильм Евгения Макарова
 Весёлая вдова (фильм, 1983) (TV) — «The Merry Widow» балет Ричарда Картера
 Весёлая вдова (фильм, 1984) — постановка Георгия Ансимова
 Весёлая вдова (фильм, 1988) (TV) «The Merry Widow» — Вирджиния Лумсден
 Весёлая вдова (фильм, 1996) (TV) «New York City Opera: The Merry Widow» запись оперетты, поставленной Кёрком Браунингом и Робертом Йохансоном
 Весёлая вдова (фильм, 2009) (Video) — современная экранизация

См. также 
«Весёлые вдовушки» ():
 Весёлые вдовушки (фильм, 2005)